USS Kearsarge je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Kearsarge (1860) 
 USS Kearsarge (BB-5) 
 USS Kearsage (CV-33)
 USS Kearsage (LHD-3)

Kearsarge